Камілл Бенджамін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Террі Фелпс.

Гретхен Магерс виграла титул, перемігши у фіналі Фелпс з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Еллі Гакамі (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (переможниця)
  Венді Вайт (2-ге коло)
  Террі Фелпс (фінал)
  Енн Генрікссон (1-ше коло)
  Камілл Бенджамін (півфінал)
  Ліса Бондер (1-ше коло)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 OTB Open Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд